VKD steht als Abkürzung für:

 Verband der Köche Deutschlands e. V., ein Berufsverband, gegründet am 2. März 1948, Sitz in Frankfurt am Main
 Verband der Konferenzdolmetscher (voller Name: Verband der Konferenzdolmetscher im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer) e. V., ein Berufsverband für Konferenzdolmetscher und Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer
 Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V., am 5. Juli 1903 in Dresden unter dem Namen „Vereinigung der Verwaltungsvorstände der Krankenhäuser Deutschlands“ gegründet, Mitglieder sind vor allem leitende Mitarbeiter in der Krankenhausverwaltung
 Verkehrsdienst, eine Dienstleistungseinrichtung im Verkehrswesen
 Vorgangskettendiagramm, ein Modell zur Darstellung von Geschäftsprozessen einer Organisation bei der Geschäftsprozessmodellierung
 Vodafone Kabel Deutschland

VkD steht als Abkürzung für:

 Verkehrspolizei, in mehreren Ländern (z. B. Berlin) trägt die gesamte Verkehrspolizei die interne Bezeichnung Verkehrsdienst

VKD